Liste over ryttere og hold i Giro d'Italia 2011

Noter

Se også 
 Giro d'Italia 2011

2011